El terme és definit pel diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola com a «opinió desfavorable i generalitzada sobre algú o alguna cosa, generalment infundada». A la Gran Enciclopèdia Catalana s'usa el terme transcrit del castellà leyenda negra. Pot referir-se a:

Història 
 Llegenda negra espanyola
 Llegenda negra de la Inquisició
 Llegenda negra de la Inquisició espanyola
 Llegenda negra de les Croades
 Llegenda negra de l'Església Catòlica
 Llegenda negra panamenya
 Llegenda negra dels Borgia
 Llegenda negra de Caterina de Médicis
 Llegenda negra de Pius XII
 Llegenda negra de l'Orde Templària
 Llegenda negra d'Artigas
 Llegenda negra de Carlos Menem

Literatura 
 La Leyenda Negra, obra de Julián Juderías y Loyot.

Música 
 Leyenda Negra (cançó), cançó del grup de hip-hop xilè Tiro de Gracia, del seu àlbum Ser humano!!
 La llegenda negra de La Balsa (cançó rock gravada per Los Gatos en Argentina)
 La llegenda negra de Black Sabbath (sobre el grup de heavy metal Black Sabbath)

Referències